У овом чланку се налазе резултати Олимпик Лиона у европским такмичењима.

Резултати

Извори 

Европа
Лион